Thomas Beaufort ist der Name von

 Thomas Beaufort, 1. Duke of Exeter KG (1377–1426), englischer Feldherr während des Hundertjährigen Krieges und kurzzeitig Chancellor of England
 Thomas Beaufort, Count of Perche (1405–1431), englischer Feldherr während des Hundertjährigen Krieges